Il pipistrello (Flaggermusmannen) è il primo romanzo poliziesco dello scrittore norvegese Jo Nesbø del 1997 dove compare il protagonista  Harry Hole.

Trama 

Harry Hole, commissario della polizia di Oslo, viene inviato in Australia per supportare i colleghi degli antipodi nell'indagine sull'omicidio di una giovane norvegese; il suo partner sarà un possente aborigeno, manesco e ben inserito nell'ambiente criminale.

Voci correlate 

 Harry Hole

Collegamenti esterni 
 

Romanzi di Jo Nesbø
Romanzi polizieschi
Romanzi ambientati in Norvegia